20-й чемпионат Узбекистана по футболу 2011 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 этапа (с участием 23-х клубов) с 31 марта по 31 октября 2011 года.

На Предварительном этапе клубы были разделены на 2 группы по территориальному принципу — «Восток» и «Запад». По 8 лучших команд из каждой группы вышли в Финальный этап и разыграли 2 путёвки в Высшую лигу. Результаты матчей клубов на Предварительном этапе учитывались в Финальном этапе.

Участники 

 ФК «Шурчи-Лочин» отказался от участия в турнире.

Предварительный этап

Группа «Восток»

Итоговая таблица

Группа «Запад»

Итоговая таблица

Финальный этап

Итоговая таблица

Турнир для клубов, занявших 9-12-е места на Предварительном этапе 
Матчи проходили с 23 по 27 сентября в Чусте.
 ФК «Дурман-Спорт», «Зарафшан» и ФК «Джамбай» отказались от участия в турнире.

Итоговая таблица

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2011
 Вторая лига Узбекистана 2011
 Кубок Узбекистана 2011

Ссылки 
 Финишировал 2-й этап Первенства Узбекистана 2011 
 Uzbekistan 2011 
 Итоги второго этапа Первенства в Чусте 

2011
Спорт в Узбекистане в 2011 году